La nazionale di pallacanestro turca Under-16, è una selezione giovanile della nazionale turca di pallacanestro, ed è rappresentata dai migliori giocatori di nazionalità turca di età non superiore ai 16 anni.

Partecipa a tutte le manifestazioni internazionali giovanili di pallacanestro per nazioni gestite dalla FIBA.

Partecipazioni

FIBA EuroBasket Under-16 

1971 - 8°
1973 - 8°
1977 -  1°
1979 - 10°
1981 - 6°

1983 - 9°
1985 - 8°
1987 - 10°
1989 - 4°
1991 - 4°

1993 - 4°
1995 - 7°
1999 -  3°
2001 - 7°
2003 -  2°

2004 -  3°
2005 -  1°
2006 - 8°
2007 - 4°
2008 -  3°

2009 - 8°
2010 -  3°
2011 - 7°
2012 -  1°
2013 - 7°

2014 - 4°
2015 -  3°
2016 -  3°
2017 - 5°
2018 -  3°

2019 - 5°

Collegamenti esterni 
 

Turchia
Under 16